Jamvold ist der Familienname der folgenden Personen:

 Gunnar Jamvold (1896–1984), norwegischer Segler
 Peter Jamvold (1896–1962), norwegischer Segler